Tragus má více významů.

 bodloplev (Tragus) – rod rostlin z čeledi lipnicovitých 
 část vnějšího ucha – Tragus (anatomie)